Гуа́но ():

 Гуано — остатки помёта морских птиц и летучих мышей.
 Гуано — эвфемизм для бранного слова, обозначающего кал.
  — кантон в провинции Чимборасо, Эквадор.
  — административный центр кантона Гуано, Эквадор.

Прочее 
 Закон о гуано
 Guano Apes — альтернативный рок-квартет из Германии.

См. также 
 Гуана